Skinnskatteberg (gemeente), een Zweedse gemeente in het landschap Västmanland en de provincie Västmanlands län in Zweden
 Skinnskatteberg (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Skinnskatteberg in het landschap Västmanland en de provincie Västmanlands län in Zweden